La Serie B 1984-1985 è stata la 53ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 16 settembre 1984 e il 16 giugno 1985 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Edi Bivi () con 20 reti.

Stagione 
Il campionato venne vinto dal , alla sua terza promozione nella massima serie. Insieme ai toscani ottennero il salto di categoria due pugliesi, il  che andava a debuttare in Serie A, e il  assente dalla massima categoria da un quindicennio. Nerazzurri e giallorossi terminarono entrambi a quota 50 punti, coi primi avvantaggiati dalla differenza reti (+25 contro +14). Coinvolti nella lotta per la promozione fino all'ultima giornata furono il , arrivato quarto con una sola sconfitta al passivo e ben 26 pareggi — entrambi tuttora dei primati per la Serie B (il record di pareggi verrà poi eguagliato dal Napoli nel campionato 2003-2004, con un maggior numero di partite disputate) —, e la  che cadde a Campobasso nel turno conclusivo, finendo staccata a –2 dai baresi.

La lotta per la retrocessione interessò, tra gli altri, il , il  e il : etnei e romagnoli giunsero alla salvezza a discapito dei sardi, caduti in Serie C1 assieme al , al  e al . Tuttavia, i verdetti del campo furono in seguito ribaltati in sede penale, con il declassamento del  per un provato illecito sportivo: la sentenza della CAF portò dunque alla riammissione dei rossoblù. Gli equilibri del torneo furono confermati da un distacco di soli 3 punti tra il settimo e il quattordicesimo posto, occupati rispettivamente dal  e dal Catania.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1985-1986.
      Retrocesso in Serie C1 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito. Eventuali spareggi erano previsti per assegnare il primo posto in classifica e/o retrocessioni.

Note:
A fine campionato il Padova è stato declassato in ultima posizione e quindi retrocesso in C1 per illecito sportivo.

 Il Pisa partecipa alla Coppa Mitropa 1985-1986

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
1984